Braman steht für:
 Braman (Oklahoma)

Personen:
 Bryan Braman (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James d’Orma Braman (1901–1980), US-amerikanischer Politiker
 John Braman (1627–1703), englischer Politiker
 Waters W. Braman (1840–1893), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bramann
 Brahman